

Geografia 
Nevers, comune francese di 39.120 abitanti capoluogo del dipartimento della Nièvre, in Borgogna.

Persone 
Nevers, nobile casata.
Gonzaga-Nevers, linea dinastica iniziata da Carlo I di Nevers e Rethel.